Шаар ха-Ґай (івр. שער הגיא‎ або англ. Bab El-Wad, івр. באב אל-ואד‎, араб. باب الواد‎ або араб. باب الوادي‎, літ. «Брама долини», англ. «Gate of the Valley») —  — розв'язка на шосе № 1 з шосе № 38 в 23-х км від Тель-Авіва, там де дорога починає підійматися до Єрусалима в ущелині між скелями (так званий «Єрусалимський коридор»).
 Мохаммад аль-Шаар, Мухаммед Ібрагім аль-Шаар — державний і військовий діяч Сирійської Арабської Республіки, з 14 квітня 2011 року — міністр внутрішніх справ Сирії.